Леотихи́д (, ) — древнегреческое дорийское мужское имя; известно несколько персон из аристократии Лакедемона, носившие это имя:

 Леотихид I — спартанский царь из рода Эврипонтидов (VII век до н. э., ок. 625—600 до н. э.) согласно генеалогии изложенной у Геродота
 Леотихид II — спартанский царь из рода Эврипонтидов (491—476 до н. э.)
 Леотихид (сын Тимеи) (V век до н. э.) — сын спартанской царицы Тимеи.
 Леотихид — отец Хилониды, жены Клеонима и одновременно любовницы Акротата, царя спартанского из рода Агиадов (265—262 до н. э.)